La Coppa di Grecia 1992-1993 è la 18ª Coppa di Grecia di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano le 42 squadre iscritte alla A1 Ethniki, A2 Ethniki e B Ethniki. Le squadre della
A1 Ethniki 1992-1993 entrano in gioco solo nella fase B.

Partite

Fase A

Primo turno

Secondo turno

Fase B

Makedonikos, Olympiakos Volou, Apollon Patrasso, A.O. Dafni, Īraklīs, Olympiakos, Peristeri, Panathīnaïkos, Peiraïkos Syndesmos, Pagrati Atene e Sporting Atene ammessi direttamente al turno successivo

Fase C

Tabellone

Voci correlate 
A1 Ethniki 1992-1993

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1992
Pallacanestro nel 1993
Coppa di Grecia di pallacanestro maschile